Альярис ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альярис-Маседа. Занимает площадь 85,3 км². Население 5910 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Allariz
 Fotografías de Allariz

Муниципалитеты Оренсе